Государство Палестина на летних Олимпийских играх 2016 года представлено 6 спортсменами в четырёх видах спорта. На Играх 2016 года спортсмен из Палестины впервые выступил в олимпийских соревнованиях по конному спорту

Состав сборной 
  Дзюдо
 Симон Якуб

  Конный спорт
 Кристиан Циммерман

  Лёгкая атлетика
 Мухаммед абу-Хусса
 Маяда аль-Саяд

  Плавание
 Ахмед Гебрель
 Мири Аль-Атраш

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Конный спорт 

 Выездка
Соревнования по выездке включали в себе три теста высшего уровня сложности по системе Международной федерации конного спорта (FEI): Большой Приз (), Переездка Большого Приза () и КЮР Большого приза (). Итоговая оценка в каждом из тестов рассчитывалась, как среднее арифметическое значение оценок семи судей.

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Шоссейные дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Палестины  на сайте Sports-reference.com
 Национальный олимпийский комитет Палестины

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016